Con DRO puede entenderse:
 Dispute resolution organization, un proveedor privado de leyes y juicios.
Discos Radiactivos Organizados, un sello discográfico.